Östasiatiska mästerskapet i fotboll 2003 var det första östasiatiska mästerskapet och avgjordes mellan 4 och 10 december 2003 i Japan. Turneringen vanns av  före värdnationen .

Kvalspel

Gruppspel

Tabell

Matcher

Sammanställning

Källor
Rsssf.com

2003
2003 i Japan
Fotbollsåret 2003